Dratch est un patronyme porté notamment par ;

 Ivan Dratch (1936-2018), poète et homme politique soviétique et ukrainien ;
 Rachel Dratch (1966-), actrice et humoriste américaine.